Междунаро́дный сою́з теорети́ческой и прикладно́й фи́зики (, сокр. IUPAP, транслит. ИЮПАП) — международная неправительственная организация, занимающаяся вопросами физики. Является членом Международного совета по науке. Целями ИЮПАП являются:
 содействие всемирному развитию физики,
 поддержка международного сотрудничества в области физики,
 применение физики для решения проблем человечества.

История 
ИЮПАП была основана в Брюсселе в 1922 году тринадцатью странами: Бельгией, Канадой, Данией, Францией, Голландией, Японией, Норвегией, Польшей, Испанией, Швейцарией, Великобританией, США и Южно-Африканским союзом. Исполнительный комитет союза составили 10 человек:
 Уильям Брэгг — президент
 Хенрик Ван-Обель — вице-президент
 Марсель Бриллюэн
 Орсо Корбино
 Мартин Кнудсенн
 Морис Леблан
 Роберт  Милликен
 Хантаро Нагаока

Генеральные ассамблеи ИЮПАП 

СССР стал членом ИЮПАП в 1957 году. В настоящее время членами ИЮПАП являются 59 стран.

Награды 
Отдельные комиссии союза присуждают награды:
 Медаль Больцмана
 Премия Фрица Лондона

Ссылки 
 Официальный сайт ИЮПАП

Международные научные организации
Организации по стандартизации